Diese Liste nennt sämtliche Fußballspieler, die seit 1904 in offiziellen Länderspielen der französischen Männer-A-Nationalelf eingesetzt wurden. Bis einschließlich Juni 2017 waren das insgesamt knapp 900 Fußballer. Angegeben werden jeweils Zeitraum und Zahl der Spiele sowie die Zahl der dabei erzielten Treffer.

Die Daten von Spielern mit häufig in der Literatur zu findenden Pseudonymen sind bei ihrem bürgerlichen Namen (Vor- und Familienname) angegeben, wenn ihr Artikel unter Letzterem zu finden ist. In diesen Fällen sind die Spieler zusätzlich auch unter ihrem Pseudonym alphabetisch eingeordnet; dort wird ihr voller Name genannt und auf den Buchstaben verlinkt, unter dem sie zu finden sind, also dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens.
Beispiel: „Coulon siehe Henri Beau“

Letzte Aktualisierung: nach Frankreich gegen Kroatien am 13. Juni 2022.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Anmerkungen

Literatur 
 Denis Chaumier: Les Bleus. Tous les joueurs de l'équipe de France de 1904 à nos jours. Larousse, Paris 2004, ISBN 2-03-505420-6.
 Matthieu Delahais/Bruno Colombari/Alain Dautel: Le Dico des Bleus. Marabout, Vanves 2017, ISBN 978-2-501-12142-2
 L'Équipe/Gérard Ejnès: La belle histoire. L'équipe de France de football. L'Équipe, Issy-les-Moulineaux 2004, ISBN 2-9519605-3-0
 France Football: La vie en Bleus. Spécial Équipe de France. Nr. 3215 vom 20. November 2007



Frankreich
!
Französische Fußballnationalmannschaft